Павел Цорн: Цорн, Павел Иванович — русский военный и литератор
 Цорн, Павел Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9685; 26 ноября 1855.